Festes de Jul
 Biografies:
 Gai Juli Jul I, cònsol el 489aC 
 Gai Juli Jul II, cònsol el 482 aC 
 Vopisc Juli Jul, cònsol el 473 aC 
 Gai Juli Jul III, cònsol el 447 aC i el 435 aC 
 Luci Juli Vopisc Jul, tribú amb potestat consolar el 438 aC
 Sext Juli Jul, tribú amb potestat consular el 424 aC
 Gai Juli Vopisc Jul, tribú amb potestat consular el 408 aC i 405 aC
 Luci Juli Jul I, tribú consular el 403 aC 
 Luci Juli Jul II, tribú amb potestat consular el 401 aC 
 Luci Juli Jul III, tribú consular el 388 aC i el 379 aC
 Gai Juli Jul IV, dictador el 352 aC